Eflani (district), een Turks district in de provincie Karabük
 Eflani (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Eflani